Vietnamella — род подёнок, единственный ныне живущий род в составе семейства Vietnamellidae, включающего также род Burmella из бирманского янтаря. 3 вида.

Описание 
Аутапоморфии рода и семейства: два пары выступов на голове, модифицированные мандибулы, узкие нижние челюсти с несколькими щетинками, округлые задние крылья. Плезиоморфии: семь пар жаберных пластинок, крупные задние крылья. Строение ротовых частей, головы и передних бёдер говорит о том, что нимфы Vietnamella могут манипулировать субстратом и соскребать с него кормовые частицы.

Систематика 
Подёнки длиной около 2 см, зеленовато-коричневого цвета. Род Vietnamella был впервые установлен в 1972 году советским энтомологом и палеонтологом Черновой О. А. (Москва) для вида , обнаруженного во Вьетнаме. Некоторые его виды были первоначально описаны из Китай в составе рода  (Wang & McCafferty 1995; McCafferty & Wang 1997). Таксон имеет сложную таксономическую историю. Первоначально его включали в состав семейства Ephemerellidae (Чернова 1972; Allen 1980, 1984), или рассматривали как трибу в состав Teloganodidae
(Edmunds & Murvosh 1995; McCafferty & Wang 1997), или, вместе с родом , в составе семейства Austremerellidae (McCafferty & Wang 2000), которое позднее было переименовано в Vietnamellidae Хаббардом (Hubbard, 2002), и окончательно как принадлежащее к монотипическому семейству Vietnamellidae по мнению Якобус и МакКафферти (Jacobus & McCafferty, 2006), так как род Austremerella был выделен в своё отдельное монотипическое семейство Austremerellidae. Род Vietnamella считается близко родственным к австралийскому роду Austremerella МакКафферти и Уангом (McCafferty & Wang, 1997, 2000). Но другие авторы, например, Клюге (Kluge, 2004) и Якобус и МакКафферти (Jacobus & McCafferty, 2006) с этим не соглашаются. Нимфы и имаго  были описаны в 1963 году (Riek, 1963) и в 2013 году (Suter & Mynott, 2013) соответственно.
 

 
 =
 =
 =
 =
 =

Примечания

Литература 
 Jacobus, L.M. & McCafferty, W.P. (2006) Reevaluation of the phylogeny of the Ephemeroptera Infraorder Pannota (Furcatergalia), with adjustments to higher classification. Transactions of the American Entomological Society, 132 (1-2), 81-90, 429—430.
 Jacobus, L.M. & McCafferty, W.P. (2008) Revision of Ephemerellidae genera (Ephemeroptera). Transactions of the American Entomological Society, 134 (1-2), 185—274.
 Jacobus, L.M., McCafferty, W.P. & Sites, R.W. (2005) Significant range extensions for Kangella and Vietnamella (Ephemeroptera: Ephemerellidae, Vietnamellidae). Entomological News, 116 (4), 268—270.
 Riek, E.F. (1963) An Australian mayfly of the family Ephemerellidae (Ephemeroptera). Journal of the Entomological Society of Queensland, 2, 48-50. https://doi.org/10.1111/j.1440-6055.1963.tb00387.x

Ссылки 
 
Подёнки
Насекомые Азии
Роды подёнок